Дирхам:

 Дирхам — современная валюта и разменная денежная единица нескольких арабо-говорящих государств:
 Дирхам ОАЭ — денежная единица ОАЭ.
 Марокканский дирхам — денежная единица Марокко.